Alekszej Alekszandrovics Kuznyecov (1905–1950) szovjet pártfunkcionárius
 Alekszej Ivanovics Kuznyecov (1929–2003) olimpiai bronzérmes szovjet-orosz sífutó
 Alekszej Kuznyecov (1968) szovjet úszó, olimpikon